Giddens  peut désigner :

Patronymes  
 Anthony Giddens (1938- ) est un sociologue britannique et professeur de sociologie.
 J. R. Giddens (1985- ) est un joueur de basket-ball américain.
 Rebecca Giddens (1977- ) est une kayakiste américaine, pratiquant le slalom.